Јасмин Ал-Бустами () је арапска телевизијска и филмска глумица.

Ал-Бустамијева је најпознатија по улози посебне агенткиње Луси Таре у серији Морнарички истражитељи: Хаваји.

Референце

Спољашње везе 

 

	

 
Амерички глумци
Амерички редитељи
Амерички сценаристи